Munka peut désigner :
  Munka, un village du Cameroun dans la commune de Bamenda ;
  Munka, un village du Cameroun dans la commune de Zhoa.